Пуур — эстонская фамилия. Известные носители:
 Пуур, Хельми Александровна (1933—2014) — советская и эстонская балерина.
 Пуур, Хельмут Александрович (1928) — советский борец классического стиля.